Danny Federici (Flemington, Nova Jersey, 1950 - 2008), músic estatunidenc 
 Silvia Federici, escriptora, professora i activista feminista estatunidenca